Lipstick (filme), filme de 1976
 Lipstick (banda), banda de pop rock brasileira em atividade entre 2003 e 2015
 Lipstick (álbum da Lipstick), álbum de estreia banda, lançado em 2007
 Lipstick (álbum da Orange Caramel), álbum da banda de K-pop Orange Caramel

Desambiguação